Adrar (, tamazight ) ist eine Stadt in Algerien und Hauptort der Provinz Adrar. Die Stadt hat rund 68.000 Einwohner und liegt an einer Oase in der Sahara. In Adrar wird hauptsächlich Landwirtschaft betrieben.

Verkehrsanbindung 
Zehn Kilometer von der Stadt entfernt existiert der Touat-Cheikh-Sidi-Mohamed-Belkebir-Flughafen, auf dem hauptsächlich die Air Algérie fliegt.

Klimatabelle

Weblinks 

Ort in Algerien
Ort in Afrika
Hauptort einer Verwaltungseinheit
Provinz Adrar